Slovo Acida z  může mít více významů:
 Acidum – lék podporující tvorbu žaludečních šťáv
 Acida – zastaralý výraz pro slovo Kyselina